Герман Блум (старший) (; , , Ревельская губерния, Российская империя — , там же) — ревельский , доктор медицины.

Биография 
Балтийский немец. Лютеранин. Сын купца Германа Блума (1711—1772). Окончил ревельскую гимназию, затем — школу в монастыре Иоанна Крестителя под Магдебургом. В июне 1763 года отправился в Лейпциг, где в университете в 1766 году получил звание бакалавра, а в 1767 году — степень доктора медицины с диссертацией . Позже учился в Страсбургском университете.

Жил и трудился в Лейпциге и Страсбурге 6 лет, затем вернулся на родину. В 1770—1791 гг. городской врач в Ревеле. 13 июня 1784 года Блум получил право медицинской практики в Российской империи. С 1786 года также полицейский врач. Состоял в масонской ложе.

Опубликовал книгу «Опыт описания болезней, встречающихся главным образом в Ревеле» (; Марбург, 1790), медицинские статьи.

Первым браком был женат на Кристели фон Коцебу, дочери драматурга Августа фон Коцебу, вторым, с 1769 года, на Софии Хакс (1751—1841), их дочь Мария Элизабет (1783—1860) вышла замуж за ревельского врача Иоганна Бурхарта (1776—1838) из рода Бурхартов фон Белавари, два внука Блума также стали врачами. Кроме того, врачом был племянник Блума Герман Блум-младший (1776—1854).

Примечания

Ссылки 
 
 Hermann Bluhm
 
 Versuch einer Beschreibung der hauptsächlisten in Reval herschenden Krankheiten

Выпускники Лейпцигского университета
Выпускники Страсбургского университета
Доктора медицины
Врачи Российской империи
Масоны России